AlphaTauri puede referirse a:
 Aldebarán: estrella de la constelación de Tauro, también conocida como Alfa Tauri (α Tau);
 AlphaTauri: marca de moda propiedad de Red Bull GmbH;
 Scuderia AlphaTauri: escudería italiana de Fórmula 1 (2020-).